Musafir ist im Arabischen, in Hindi und Urdu die Bezeichnung für einen Reisenden. Außerdem ist dies eine Bezeichnung etlicher Bollywoodfilme

 Musafir (1940)
 Musafir (1957) 
 Musafir (1976) 
 Musafir (1986) 
 Musafir (2004)

Musafir ist der Familienname folgender Personen:

 Gurmukh Singh Musafir (1899–1976), indischer Politiker und Schriftsteller